Kendell steht für:

 Kendell Airlines, ehemalige australische Fluggesellschaft
 Marie von Kendell (1838–1918), deutsche Malerin 

Siehe auch:
 Kendall
 Kendel (Begriffsklärung)